El término Laren puede referirse:

 Laren (Holanda Septentrional), en la provincia de Holanda Septentrional, en los Países Bajos;
 Laren (Güeldres), en la provincia de Güeldres, en los Países Bajos;
 Laren (Limburgo), en la provincia de Limburgo, en Bélgica;
 Lareu (en catalán: Larén), en la provincia de Lérida.